Грейс Лау  — гонконська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, призерка чемпіонатів світу, Азії та Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Грейс Лау  на сайті World Karate Federation.

Гонконгські каратисти
Гонконгські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020